Antonio Caetani (1360-1412), cardinale nominato nel 1402.
 Antonio Caetani (1566-1624), cardinale nominato nel 1621.

de:Caetani
fr:Caetani
ja:カエターニ